Heim:

 Heim — фамилия «Хайм» на немецком языке.